21. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 21–22 sierpnia 1948 w holenderskiej miejscowości Valkenburg aan de Geul. Były to trzecie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w 1925 i 1938). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata.

Kalendarium zawodów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1948 w kolarstwie
1948 w Holandii
Kolarstwo w Holandii